Die Vienna Open 1974 fanden vom 28. Oktober bis zum 3. November 1974 in Wien statt. Sie wurden auf Initiative des damaligen Veranstaltungschefs der Wiener Stadthalle und des Tennisjournalisten Hermann Fuchs ins Leben gerufen.

Den ersten Titel im Einzelbewerb sicherte sich der US-Amerikaner Vitas Gerulaitis, den Sieg im Doppel sicherten sich Raymond Moore und Andrew Pattison.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage Bank Austria TennisTrophy
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage

Tennisturnier 1974
1974